Кањада де Гарсија има више значења:

 Кањада де Гарсија (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кањада де Гарсија, Куартел Кањада (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику